Крамато́рск:

 Краматорск — город областного значения в Донецкой области Украины.
 Краматорск — одноимённый железнодорожный вокзал в Краматорске. 
 «Краматорск» — футбольный клуб из одноимённого города